Davis Cup 1988 is de 77e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

West-Duitsland won voor de eerste keer de Davis Cup door in de finale Zweden met 4-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep 1.

België verloor in de eerste ronde en vervolgens ook de beslissingswedstrijd ter handhaving in groep 2. Daardoor is het in het komend jaar voor het eerst actief in de regionale groep 2.

Nederland 

Nederland speelt in de regionale groep 1.

Nederland was succesvol in de eerste wedstrijd, maar verloor de volgende wedstrijd. Hierdoor promoveerde het niet, maar handhaafde het zich in groep 1.